Paul Hession ist der Name folgender Personen:

* Paul Hession (Musiker) (* 1956), britischer Schlagzeuger
 Paul Hession (Leichtathlet) (* 1983), irischer Sprinter